De Geus (uitgeverij), een Nederlandse uitgeverij
 De Geus onder studenten of kortweg De Geus, een Nederlands verzetsblad

Personen
 Arie de Geus (1788-1849), Nederlands waterbouwkundige 
 Arie de Geus (1930-2019), directielid van Shell en management deskundige
 Aart Jan de Geus, een Nederlands CDA-politicus
 Bob de Geus, een Nederlands militair
 Commer de Geus (1889-1957), Nederlands architect
 Jan de Geus, een Nederlands ARP- en CDA-politicus
 Marius de Geus, een Nederlands politiek filosoof
 Pieter de Geus, een Nederlands CHU- en CDA-politicus
 Saskia de Geus, een Nederlandse zangeres en danseres bekend geworden onder het pseudoniem Shaydie
 Thorvald de Geus, een Nederlandse diskjockey

Overige
 Gilles de Geus, een Nederlandse stripreeks

Zie ook 
 Geus (doorverwijspagina)